Демирташ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Демирташ, Селахаттин (род. 1973) — турецкий политический деятель.
 Демирташ, Сонер (род. 1991) — турецкий борец вольного стиля, трёхкратный чемпион Европы.